Змагання з біатлону в перегонах переслідування серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбудуться 13 лютого в місті Чжанцзякоу (Китайська Народна Республіка).

Олімпійський чемпіон 2014 і 2018 років Мартен Фуркад завершив спортивну кар'єру. Володар срібної медалі Ігор-2018 Себастьян Самуельссон кваліфікувався на Олімпіаду, як і бронзовий призер Бенедикт Долль. Перед Олімпійськими іграми Кентен Фійон-Має очолював і загальний залік Кубка світу 2021—2022, і залік перегонів переслідування. У заліку перегонів переслідування Самуельссон посідав 2-ге місце.

Кваліфікація

Результати

Примітки 

Біатлон на зимових Олімпійських іграх 2022